Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de Picardie :

Rue de Picardie à Bruxelles

Rue de Picardie à Paris

Picardie Rue